Onze navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Active ou HMS Actif, un autre avait été planifié :
 le , une frégate de sixième rang portant 28 canons lancée en 1758 et capturé en 1778 ;
 le , un brig-sloop portant 14 canons lancée en 1776 et capturé en 1780 ;
 le , un cotre de 12 canons entré en service en 1779 et s'est rendu la même année aux forces françaises ;
 le , un navire de cinquième rang portant 32 canons lancé en 1780 et échoué en 1796 ;
 le HMS Active, un brig-sloop portant 14 canons répertorié en 1782 ;
 le , un corsaire de 16 canons capturé par les Français en  et coulé le  de la même année ;
 le , un navire de cinquième rang portant 38 canons lancé en 1799 et démoli en 1860 ;
 le , un navire de cinquième rang portant 36 canons lancé en 1845 et revendue en 1908 ;
 le , une corvette lancée en 1869 et démoli en 1906 ;
 le , un croiseur de classe Active lancée en 1911 et démoli en 1920 ;
 le , un destroyer de  en service de 1929 à 1947 ;
 le , une frégate de Type 21 lancée en 1972 et vendu à la Marine pakistanaise en 1994.

Active